Sinowi Markowitsch Birnow (; * 3. März 1911 in Asweja, Gouvernement Witebsk, heute Belarus; † 2. Mai 1967 in Wolgograd) war ein bekannter sowjetischer Schachkomponist.

Leben 
1931 beendete Birnow sein Studium am Moskauer Technikum für Bauwesen. Als Bau-Ingenieur wurde er für seine Verdienste am Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Stalingrads mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Im Andenken ihres Landsmanns werden in Wolgograd regelmäßig Birnow-Gedenkturniere ausgerichtet.

Schachkomposition 
Birnow komponierte einige Dutzend Schachaufgaben und mehr als 150 Schachstudien, von denen einige in Turnieren vordere Plätzen belegten. Seine bevorzugten Themen waren Matt und Positionelles Remis. Seine besten Studien demonstrieren lebhaftes, ansprechendes und scharfsinniges Spiel auf beiden Seiten.

Birnow war Meister des Sports der UdSSR.

Lösung:
Die sofortige Bauernumwandlung nach 1. f5? a5 2. f6 a4 3. f7 a3 4. f8D a2 ergibt ein theoretisches Remis.
Nur die Abwicklung in ein Damenendspiel nach
1. Ke2! a5
2. Kd3 Kb2
3. f5 a4
4. f6 a3
5. f7 a2
6. f8D a1D
7. Db4+ Ka2
8. Kc2 gewinnt, ebenso wie
1. … Kc2
2. f5 a5
3. f6 a4
4. f7 a3
5. f8D a2
6. Dc5+ Kb1
7. Kd2 a1D
8. Dc2 matt

Quellen

Literatur 
 Bondarenko, Filip Semjonowitsch Triumph sowjetskogo schachmatnogo etjuda. Sdorowja, Kiew, 1984.
 Bondarenko, Filip Semjonowitsch Sowjetski schachmatny etjud. Fiskultura i sport, Moskwa, 1955, S. 178–189.

Mann
Sowjetbürger
Schachkomponist
Geboren 1911
Gestorben 1967